Яловка  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яловка — деревня, Жодинский сельсовет, Смолевичский район, Минская область
 Яловка — деревня, Дещенский сельсовет, Узденский район, Минская область

Россия 
 Яловка — село в Красногорском районе Брянской области.